1986 Голяма награда на Мексико е 9-о за Голямата награда на Мексико и петнадесети кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 12 октомври 1986 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 
 Bold text индефитицира Световните шампиони.

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико